

Patronyme 
Henri Evenepoel (1872-1899) est un peintre belge.
Johan Evenepoel (1965) est un compositeur belge.
Patrick Evenepoel (1968) est un coureur cycliste belge.
Remco Evenepoel (2000) est un coureur cycliste belge.

Toponyme